Ел Азул има више значења:

 Ел Азул (Тариморо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Азул, Лос Хуанес (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику